Coronula är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1802. Coronula ingår i familjen Coronulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Coronula